32-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в 1996 году в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Командное и абсолютное первенства были исключены из программы.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

1996
Международные спортивные соревнования в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико)